Uljanowka – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie leningradzkim, w rejonie tosnieńskim
 Uljanowka – wieś w Rosji, w obwodzie kurskim, w rejonie chomutowskim
 dawna nazwa miasta Błahowiszczenśke na Ukrainie